Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении 2016 года прошёл в Портленде, штат Орегон, США с 17 по 20 марта. Местом проведения соревнований стал Oregon Convention Center, который в настоящее время является конференц-залом.

Решение о проведении чемпионата в Портленде стало известно 15 ноября 2013 года, во время очередного собрания совета IAAF в Монако.

Из-за приостановления членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) с 13 ноября 2015 г. вследствие допингового скандала, российские легкоатлеты были отстранены от участия в чемпионате.

Результаты

Мужчины 
2012 | 2014 | 2016 | 2018

Женщины 

 14 апреля 2016 года стало известно, что украинская многоборка Анастасия Мохнюк по окончании соревнований сдала положительную допинг-пробу на мельдоний. Официальное решение по этому случаю было вынесено почти два года спустя: ИААФ не стала дисквалифицировать спортсменку, не найдя её вины. Однако по правилам результат Мохнюк на зимнем чемпионате мира был аннулирован — она лишилась серебряной медали в пятиборье с личным рекордом 4847 очков.

Медальный зачёт

См. также 
 Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2021 — также пройдёт в штате Орегон

Примечания

Ссылки 
 Сайт чемпионата

2016